

Новотиришкінська сільська рада — сільське поселення, Коливанський район, Новосибірська область
 Новотиришкінська сільська рада — сільське поселення, Смоленський район, Алтайський край